Il singolare maschile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo era Roger Federer, che si è riconfermato in finale contro Mardy Fish. Il campione svizzero torna a vincere un torneo dopo otto mesi, si tratta del 63º torneo della carriera ed il quarto a Cincinnati (raggiunto Mats Wilander al primo posto tra i plurivittoriosi nel torneo dell'Ohio). Con questo successo Federer riconquista la seconda posizione nel ranking 'ATP ai danni di Đoković.

Teste di serie
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Novak Đoković (quarti di finale)
 Roger Federer (campione)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Robin Söderling (terzo turno)
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

 Andy Roddick (semifinale)
 David Ferrer (terzo turno)
 Marin Čilić (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)
 Ivan Ljubičić (primo turno)
 Gaël Monfils (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010
ATP World Tour 2010